Archè, een Oud-Grieks woord dat 'begin' betekent
Arche (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Arche (maan), een maan van Jupiter
Arche (papier), papiersoort
Arche (album), een album van de Japanse band Dir en Grey
Arche (album), een album van de Belgische groep SX